Hippolyte (griechisch , lateinisch Hippolyta) steht für:

Griechische Mythologie:

 Hippolyte, Tochter der Amazonenkönigin Otrere und des olympischen Kriegsgottes Ares
 Hippolyte (Tochter des Kretheus), Gattin des Akastos (Sohn des Pelias), Verleumderin des Peleus
 Hippolyte (Tochter des Dexamenos), Tochter des Königs von Olenos, von Herakles vor dem Kentauren Eurytion gerettet
 Hippolyte, Amme der Myrrha

Weiteres:

 Hippolyte (Gattung), Gattung der Putzer- und Marmorgarnelen
 Hippolyte Point, Landspitze von Lion Island im Palmer-Archipel, Antarktis
 Hippolyte Rocks, Ort in Tasmanien, Australien

Personen:
 Hippolyte Bernheim (1840–1919), französischer Psychiater und Neurologe
 Hippolyte Van den Bosch (1926–2011), belgischer Fußballspieler
 Félix Hippolyte Larrey (1808–1895), französischer Militärarzt und Chirurg sowie Leibarzt von Napoleon III., Sohn von Dominique Jean Larrey
 Jacques Antoine Hippolyte Guibert (1743–1790), französischer General und Militärschriftsteller
 Joseph Hippolyte Guibert (1802–1886), französischer Kardinal und Erzbischof von Paris
 Jean Hippolyte Michon (Abbé *** oder Abbé trois étoiles) (1806–1881), französischer Schriftsteller und Begründer der modernen Graphologie
 Louise-Hippolyte (Monaco) (1697–1731), Fürstin von Monaco
 Hippolyte Petitjean (1854–1929), französischer Maler
 Hippolyte (Comicautor) (eigentlich Franck Meynet; * 1976), französischer Comicautor

Hippolyta steht für:

 Hippolyta, eine Figur in Shakespeares Komödie Ein Sommernachtstraum
 Hippolyta (DC Comics), eine Superheldin der DC Comics und Mutter von Wonder Woman
 Hippolyta (Marvel Comics), eine Amazonenkönigin der Marvel Comics

Siehe auch:

 Hippolytos (Begriffsklärung)
 Hippolyt (Begriffsklärung)
 Hyppolite (Begriffsklärung)
 Saint-Hippolyte (Begriffsklärung)